Cijengkol (Caringin), een plaats in Indonesië
Cijengkol (Cilograng)
Cijengkol (Serangpanjang), een plaats in Indonesië
Cijengkol (Setu), een plaats in Indonesië